Кольшварц () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Фойтсберг.  Население составляет 754 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 15,95 км². Официальный код  —  6 16 10.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Аугуст Бахац (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 АНП занимает 4 места.
 СДПА занимает 4 места.
 местный список: 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Штирии